Die Communauté de communes Carmausin-Ségala ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Tarn in der Region Okzitanien. Er wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst 33 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Carmaux.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand 2014 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen Communauté de communes du Carmausin und Communauté de communes Ségala-Carmausin.

2017 verließ die Gemeinde Laparrouquial den hiesigen Verband und wechselte zur Communauté de communes du Cordais et du Causse.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

CarmausinSegala
Gegründet 2014